Viereck kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Lorenz Viereck
 L.A. Viereck

Robotskapade auktorsförkortningar